Tritan steht für:

 eine organische Verbindung, siehe Triphenylmethan
 eine Person, die unter einer Farbfehlsichtigkeit leidet, siehe Tritanopie
 einen Handelsnamen des Herstellers Eastman Chemical für einen Copolyester, siehe Tritan (Kunststoff)
 einen Handelsnamen des deutschen Herstellers Zwiesel Kristallglas für blei- und bariumfreies Kristallglas
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Tritan Ventures